Los términos Escuela de Artes y Oficios, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y otros similares eran la forma de llamar a las que hoy se denominan escuelas de arte. En esta enciclopedia, hay varios artículos al respecto:

En Chile 
 Escuela de Artes y Oficios (Chile)

En España

Andalucía 
 Escuela de Arte Algeciras. Anteriormente denominada Escuela de Artes y Oficios de Algeciras. (Nueva denominación desde el año 2013).
 Escuela de Arte de Almería. Anteriormente denominada Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Almería. (Nueva denominación desde el año 2015).
 Escuela de Arte Gaspar Becerra. Anteriormente denominada Escuela de Artes y Oficios de Baeza.
 Escuela de Arte de Jerez
 Escuela de Artes y Oficios de Sevilla

Aragón 
 Escuela de Arte de Huesca
 Escuela de Arte de Teruel
 Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza

Castilla-La Mancha 
 Escuela de Arte de Albacete
 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo

Castilla y León 
 Escuela de Artes y Oficios de Segovia

Cataluña 
 Escuela de la Lonja. Antes denominada de Escuela de Artes y Oficios de Barcelona.

Comunidad Foral de Navarra 
 Escuela de Arte de Pamplona. Anteriormente denominada Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. (Nueva denominación desde el año 1996).

Comunidad de Madrid 
 Escuela de Arte La Palma. Anteriormente denominada Escuela de Artes y Oficios de Madrid. (Nueva denominación desde el año 1996).
 Escuela de Arte 10, especializada en enseñanzas artísiticas profesionales.
 Escuela Superior de Diseño de Madrid, creada en 2010 para impartir las especialidades de diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda y diseño de producto.

Comunidad Valenciana 
 Escuela de Artes y Oficios de Alcoy
 Escuela de Artes y Oficios de Valencia
 Escuela de Artes aplicadas y Oficios artísticos de Orihuela

Galicia 
 Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo (EMAO)

Islas Canarias 
 Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos de Santa Cruz de Tenerife

Principiado de Asturias 
 Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
 Escuela de Arte de Oviedo. Anteriormente denominada Escuela de Artes y Oficios de Oviedo.
 Escuela de Artes y Oficios de Avilés

Murcia 
 Escuela de Arte de Murcia

Antiguas Escuelas de Artes y Oficios 
 Escuelas de Artes y Oficios de España
 Escuela de Artes y Oficios de Madrid
 Escuela de Artes y Oficios de Bilbao

En México 
 Escuela de Artes y Oficios

En Panamá 
 Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

En Uruguay 
 Universidad del Trabajo del Uruguay